Андреевский, Валериан Александрович (1823—1890) — генерал-майор, командир Ладожского 16-го пехотного полка.
 Андреевский, Валериан Валерианович (1875 — не ранее 1931) — полковник Русской императорской армии, герой Первой мировой войны.